Gruiu (Ilfov), een gemeente in het Roemeense district Ilfov
Gruiu (Olt), een plaats in het Roemeense district Olt
Gruiu (Călărași), een plaats in het Roemeense district Călărași
Gruiu (Vâlcea), een plaats in het Roemeense district Vâlcea
Gruiu (Căteasca), een plaats in de gemeente Căteasca in het Roemeense district Argeș
Gruiu (Nucșoara), een plaats in de gemeente Nucșoara in het Roemeense district Nucșoara

Zocht je naar:
Gruiu Lupului, een plaats in het Roemeense district Vâlcea